DM i ishockey for kvinder 2011-12 var turneringen om det 23. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de tre bedste hold fra hver landsdel gik videre til DM-slutspillet.

Mesterskabet blev vundet af Hvidovre Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for kvinder for første gang. Sølvmedaljerne gik til Herlev IK. De to hold havde været helt jævnbyrdige gennem sæsonen. I den østdanske kvalifikation til DM-slutspillet endte de to holds fire indbyrdes kampe med to sejre til hver, og den indbyrdes kamp i slutspillet endte uafgjort 2-2. Derfor blev holdenes endelige placering afgjort af resultatet i slutspillet mod holdet, der sluttede som bronzemedaljevinder, Odense IK. Og her var Hvidovre IK bedst, idet de havde besejret fynboerne med 11-1, mens Herlev IK "kun" havde vundet 9-1.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om tre pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om tre pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

DM-slutspil 

DM-slutspillet havde deltagelse af de tre bedste hold fra øst og de tre bedste hold fra vest. De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 23. – 25. marts 2012 i Gigantium Isarena i Aalborg.

Den indbyrdes kamp mellem Hvidovre IK og Herlev IK var sluttet uafgjort 2-2, og dermed blev de to holds indbyrdes placering afgjort af resultatet mod holdet, der sluttede på tredjepladsen, Odense IK. Og her var Hvidovre IK bedst, idet de havde besejret fynboerne med 11-1, mens Herlev IK "kun" havde vundet 9-1.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - DM for kvinder 2011-12  
DIU Stats - Damer øst 2011-12 
DIU Stats - Kvinder vest 2011-12

Noter 

2011-12
Ishockey i 2011
Ishockey i 2012